Чемпионат мира по водным видам спорта — крупнейшее международное соревнование по водным видам спорта, наряду с Олимпийскими играми, проводится под эгидой Международной федерации плавания (FINA) с 1973 года и включает в себя плавание (в бассейне и на открытой воде), прыжки в воду, хай-дайвинг (с 2013 года), водное поло и синхронное плавание.

С 1978 по 1998 годы чемпионаты проводились раз в четыре года, в чётные годы между летними Олимпийскими играми. С 2001 года мировое первенство проводится раз в два года по нечётным годам.

Чемпионаты мира

Награды 
Итоговое количество разыгранных наград по странам с 1973 по 2019 год (включительно).

 1.Восточная Германия + Западная Германия
 2.Сербия + Сербия и Черногория + Югославия
 3.Чехия + Чехословакия

Мультимедалисты 
Жирным шрифтом выделены действующие спортсмены.

Виды спорта и дисциплины

Прыжки в воду 
 Трамплин 1 м
 Трамплин 3 м
 Вышка 10 м
 Трамплин 3 м, синхрон
 Вышка 10 м, синхрон

Хай-дайвинг 
 27 м
 20 м

Плавание на открытой воде 
 5 км
 10 км
 25 км

Плавание

Синхронное плавание 
 Соло
 Дуэт
 Группа
 Комбинация

Водное поло 
 Мужской турнир
 Женский турнир

См. также 
 Чемпионат мира по плаванию в ластах

Примечания

Ссылка 

 Результаты чемпионатов мира по водным видам спорта на сайте swimrankings.net